Phénoménologie de la vie (Michel Henry)
 Phénoménologie de la vie (Heidegger)
 Phénoménologie de la vie religieuse